IX. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  održano je od 16. srpnja do 29. srpnja 2001. godine u japanskom gradu Fukuoki.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 2001.
 Svjetsko prvenstvo u plivanju na otvorenom 2001.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 2001.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 2001.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2001.

Ljestvica 

2001
Međunarodna športska natjecanja u Japanu